Крапивники:

 Крапивники — род певчих птиц семейства крапивниковых.

Белоруссия 
 Крапивники — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Крапивники — деревня в Воложинском районе Минской области.

См. также 
 Крапивник (значения)